В данной статье приведен список известных государств Арды в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина (включая основные регионы внутри государств, если таковые имелись). Даты, приведенные в скобках, относятся к вымышленному летоисчислению Арды (отдельно для каждой эпохи).

Первая Эпоха и ранее

Государства гномов 
 Казад-Дум Народа Дурина, Длиннобородов (основан как минимум за 400 лет до первого восхода Луны)
 Белегост Огнебородов (основан как минимум за 400 лет до первого восхода Луны, но после Мории и Великого Путешествия)
 Ногрод Широкобрусов (основан вместе с Белегостом, разрушен в ходе Войны Гнева)
 Бар-эн-Нибин Ноэг и Нулуккхиздин гномов-карликов (в основном покинуты до первого восхода Луны)

Государство Врага 
 Дор Даэделот (до Войны Гнева)
 Ангбанд (основан до начала Первой Эпохи, отстроен заново за несколько лет до первого восхода Луны)
 Утумно (разрушен в Первую Эпоху, более не отстраивался)

Государства эльфов

Государства нолдор 
 Хитлум
 Дор-Ломин
 Невраст
 Нарготронд
 Дортонион
 Тол Сирион
 Гондолин
 Рубеж Маэдроса
 Восточный Белерианд
 Химлад
 Таргелион
 Врата Маглора

Государства синдар 
 Фалас (разрушен в 473 г.)
 Эгладор, позже Дориат

Государства нандор и авари 
 Лоринанд
 Оссирианд
 Нан Эльмот

Государства телери 
 Тол Эрессеа

Государства людей (эдайн) 
 Эстолад (до примерно 450 г.)
 Дор-Ломин (населен людьми примерно с 400 г.)
 Бретиль (после примерно 400 г.)
 Ладрос (после примерно 400 г.)

Государство Валар 
 Валинор

Владения энтов 
 Леса Эриадора
 Лес Фангорн
 Леса Южного Белерианда

Вторая Эпоха

Государства людей

Нуменорцы 
 Нуменор (основан в 32 г., уничтожен в 3319 г.)
 Лонд Даэр, позже — Виньялондэ (лесная колония, основана примерно в 1000 г.)
 Арнор (впервые колонизирован около 800 г., основан в 3320 г. Элендилом)
 Гондор (впервые колонизирован около 1100 г., основан в 3320 г. Элендилом)
 Умбар (впервые колонизирован около 1100 г., основан около 3320 г. Черными Нуменорцами)

Прочие 
 «Мёртвые» с Белых гор
 Люди Первого и Третьего домов Эдайн в Эриадоре (слились с Арнором)
 Люди Второго дома Эдайн в Энедвайте и Минхириате (позднее — дунландцы)
 Друэдайн Друвайт Йаур и леса друадан
 Лоссот из Фородвайта

Государства эльфов

Государства нандор и авари 
 Лоринанд (Лотлориэн примерно с 1400 г.)
 Эделлонд (южная «колония» Лоринанда)

Государства нолдор 
 Эрегион (до 1697 г.)
 Линдон

Государства синдар 
 Великое Зеленолесье (короля Орофера)

Государства гномов 
 Казад-Дум
 Ногрод (частично разрушен)
 Белегост (частично разрушен)

Государство Врага 
 Мордор
 Кирит Унгол

Третья Эпоха

Государства людей

Дунэдайн и их союзники 
 Гондор
 Дол Амрот (де-факто — независимое княжество)
 Умбар (только в 943—1447 и 1810—1944 гг.)
 Арнор (разделен в 861 г.)
 Артэдайн (до 1975 г.)
 Кардолан (до примерно 1410 г.)
 Рудаур (до 1409 г.)
 Королевство Рованион (до 1851 г.)
 Эотеод (до 2510 г.), впоследствии:
 Рохан
 Дейл и Эсгарот (с 2940 г. и далее)
 Пригорье (вместе с хоббитами)
 Дунланд

Прочие 
 Харад
 Умбар (до 943 г., в 1447—1810 и с 1944 и далее — умбарские пираты)
 Кханд
 Рун
 Фородвайт

Государства эльфов 
 Линдон
 Лотлориэн
 Северное Лихолесье (короля Трандуила)
 Ривенделл

Государства гномов 
 Казад-Дум/Мория (уничтожено в 1981 г.)
 Белегост (частично разрушен, население пополнено народом Дурина в 2770 г.)
 Эребор — Одинокая Гора (1999—2110 гг., основан заново в 2570—2770 гг., отвоеван в 2941 г.)
 Серые горы (населены в 2210 г., оставлены в 2589 г.)
 Железные горы (населены в 2589)

Государства хоббитов 
 Ирисные поля
 Шир
 Пригорье (вместе с людьми)

Владения энтов 
 Лес Фангорн

Государства Врага 
 Мордор
 Барад-Дур (после примерно 3019 г.)
 Дол Гулдур
 Ангмар
 Изенгард (после примерно 2530 г.)

Четвертая Эпоха

Государства людей 
 Воссоединенное королевство Арнора и Гондора. В составе его, автономные области:
 Лес друэдайн
 Шир (хоббиты)
 Ортханкский сад (энты)
 Рохан
 Харад
 Кханд
 Рун
 Нурнен
 Дейл и Эсгарот
 Дорвинион

Государства гномов 
 Железные горы
 Блистающие пещеры Агларонда
 Королевство-под-горой в Эреборе
 Мория, основанная заново Дурином Последним
 Эред Луин (Синие горы)
 Эред Митрин (Серые горы)

Государства эльфов 
 Великое Зеленолесье
 Лориэн на обоих берегах Андуина
 Эльфы Итилиэна
 Эльфы Линдона

См. также 
 Список второстепенных географических объектов Арды

Королевства Средиземья